Weird Science puede referirse a:

 Weird Science, comic book estadounidense de ciencia-ficción publicado entre 1950 y 1954.

 Weird Science, película estadounidense de 1985.

 Weird Science, serie de televisión estadounidense basada en la película anterior y emitida entre 1994 y 1998.